Zouvi est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Alain Zouvi (né en 1959), acteur et metteur en scène québécois
Jacques Zouvi (1931-1989), comédien québécois

Homonymie de patronyme